Le tournoi El Gouna International masculin 2022 est l'édition masculine du tournoi El Gouna International 2022, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à El Gouna du 27 mai au 3 juin 2022.

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs, 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour et deux wild-card Aly Abou Eleinen et Mohamed Nasser. 

En finale, Mostafa Asal l'emporte face au  mondial Paul Coll.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de , dotation identique à l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 El Gouna International
 El Gouna International féminin 2022
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2022
Sport en Égypte en 2022
Sport en mai 2022
Sport en juin 2022
PSA World Series 2022